Le diocèse de la Côte-d'Or est un ancien diocèse de l'Église constitutionnelle en France. Créé par la constitution civile du clergé de 1790, il est supprimé à la suite du concordat de 1801. Il couvrait le département de la Côte-d'Or. Le siège épiscopal était Dijon.

Ancien diocèse de l'Église constitutionnelle en France
diocese
diocese